Schneider (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Schneider CA1, primer tanc francès 
 Schneider Joyce, línia d'ordinadors personals produïda a Europa
 Schneider Kreuznach, fabricant alemany d'òptiques fotogràfiques i industrials
 Biografies:
 Alexander Schneider (Vilnius, 1908 - Nova York, 1993), violinista i director d'orquestra lituà
 Bernd Schneider, pilot de curses automobilístiques alemany 
 David M. Schneider (Brooklyn, 1918 - Santa Cruz, Califòrnia, 1995), antropòleg estatunidenc 
 Friedrich Schneider (Altwaltersdorf, 1786 - Dessau, 1853), compositor i musicògraf alemany
 Johann Schneider (Lauter, 1702 - Leipzig, 1788), organista i compositor alemany del Barroc
 Joseph Amadeus Schneider (Altgersdorf, 1789 - Dresden, 1864), professor, organista i compositor alemany
 Jürgen Schneider, diversos personatges
 René Schneider (Concepción, 1913 - Santiago, 1970), militar xilè 
 Romy Schneider (Viena, 1938 - París, 1982) actriu austríaca 
 Vreni Schneider o Verena Schneider (Elm, 1964), esquiadora alpina suïssa 
 Wilhelm Schneider (Neudorf, 1783 - Merseburg, 1843), compositor i musicògraf alemany